ZZB – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Baltimora (Stati Uniti d'America)